Der Kanton Quercy-Aveyron ist ein französischer Kanton im Arrondissement Montauban im Département Tarn-et-Garonne in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Septfonds.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 25 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Aveyron-Lère